Fable (Robert Miles), nummer uit 1996 van Robert Miles
 Fable (computerspelserie), een serie van computerspellen
 Fable (computerspel), het eerste deel uit de serie